Николай Преображенский:
 
 
 Преображенский, Николай Иванович (в монашестве Никодим; 1856—1905) — епископ Русской православной церкви.
 Преображенский, Николай Фёдорович (1886—1952) — советский партийный деятель, организатор кинопроизводства.